Adrian Popovici se poate referi la

 Adrian Popovici (artist), regizor moldovean, compozitor și monteur
 Adrian Popovici (inginer), inginer hidrolog, colaborator apropiat al lui Radu Prișcu, „părintele hidrotehnicii românești”

Nume proprii